Ristigouche (Restigouche en anglais)

Toponymes

Rivière Ristigouche, rivière dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans l'est du Québec.

Ristigouche, canton de la municipalité régionale de comté d'Avignon en Gaspésie;
 Ristigouche-Partie-Sud-Est, municipalité de canton dans la municipalité régionale de comté d'Avignon;
 Saint-André-de-Restigouche, municipalité dans la municipalité régionale de comté d'Avignon.
 Restigouche, une réserve indienne officiellement appelée Listuguj depuis 1994.

Comté de Restigouche, comté dans le nord du Nouveau-Brunswick;
 Restigouche (circonscription fédérale)

Voir aussi 
 Bataille de la Ristigouche.

Homonymie de toponyme